Ronny Arendt (né le  à Bad Muskau) est un joueur professionnel allemand de hockey sur glace

Carrière 
Ronny Arendt vient du centre de formation de l'ES Weißwasser où il commence en 2. Bundesliga lors de la saison 1998-1999. Après une seconde saison à ce niveau avec les Iserlohn Roosters, il rejoint le BSC Preussen en Deutsche Eishockey-Liga. Lorsque ce club est dissout en 2002, il se retrouve sans club puis signe pour le Augsburger Panther. Après ne pas avoir atteint les play-offs lors de la saison 2003-2004, il est prêté aux Ours de Villard-de-Lans en Ligue Magnus puis revient en Bavière.

Ronny Arendt s'engage ensuite avec les Adler Mannheim. Il remporte lors de la saison 2006-2007 la Coupe d'Allemagne et le championnat.

International 
Il participe avec l'équipe d'Allemagne au championnat du monde moins de 18 ans de hockey sur glace 1999. Lors de la saison 2004-2005, il est sélectionné 15 fois avec l'équipe d'Allemagne de hockey sur glace.

Statistiques

| 1998-1999|| ES Weißwasser|| BL|| 48|| 8|| 9|| 17|| 14|| || || || || 
|- 
| 1999-2000|| Iserlohn Roosters|| 2.BL|| 50|| 3|| 5|| 8|| 26|| || || || || 
|- 
| 2000-2001|| ES Weißwasser|| 2.BL|| 43|| 16|| 28|| 44|| 82|| || || || || 
|- 
| 2001-2002|| BSC Preussen|| DEL|| 59|| 6|| 12|| 18|| 10|| || || || || 
|- 
| 2002-2003|| Augsburger Panther|| DEL|| 52|| 13|| 6|| 19|| 38|| || || || || 
|- 
| 2002-2003|| Augsburger Jungpanther|| OL|| 4|| 5|| 4|| 9|| 14|| || || || || 
|-
| 2003-2004|| Augsburger Panther|| DEL|| 50|| 16|| 6|| 22|| 36|| || || || || 
|- 
| 2003-2004|| Ours de Villard-de-Lans|| LM|| || || || || || 4|| 0|| 1|| 1|| 2
|- 
| 2004-2005|| Augsburger Panther|| DEL|| 48|| 13|| 18|| 31|| 61|| 5|| 0|| 1|| 1|| 6
|- 
| 2005-2006|| Adler Mannheim|| DEL|| 52|| 6|| 10|| 16|| 26|| || || || || 
|- 
| 2006-2007|| Adler Mannheim|| DEL|| 51|| 10|| 9|| 19|| 84|| 11|| 0|| 3|| 3|| 4
|- 
| 2007-2008|| Adler Mannheim|| DEL|| 56|| 11|| 13|| 24|| 52|| 5|| 1|| 0|| 1|| 0
|- 
| 2008-2009|| Adler Mannheim|| DEL|| 52|| 3|| 10|| 13|| 56|| 9|| 2|| 1|| 3|| 22
|- 
| 2009-2010|| Adler Mannheim|| DEL|| 54|| 9|| 12|| 21|| 32|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|- 
| 2010-2011|| Adler Mannheim|| DEL|| 48|| 10|| 14|| 24|| 26|| 6|| 3|| 2|| 5|| 10
|- 
| 2011-2012|| Adler Mannheim|| DEL|| 52|| 13|| 19|| 32|| 24|| 14|| 2|| 2|| 4||22
|- 
| 2012-2013|| Adler Mannheim|| DEL|| 43|| 7|| 15|| 22|| 16|| 6|| 0|| 0|| 0|| 4
|- 
| 2013-2014|| Adler Mannheim|| DEL|| 52|| 12|| 16|| 28|| 10|| 5|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
| 2014-2015 || Adler Mannheim || DEL || 51 || 10 || 17 || 27 || 18 || 13 || 2 || 3 || 5 || 8
|-
| 2015-2016 || Adler Mannheim || DEL || 47 || 5 || 9 || 14 || 72 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2016-2017 || Adler Mannheim || DEL || 51|| 7|| 10|| 17|| 14|| 7|| 1 || 1 || 2 || 6

| 141|| 27|| 42|| 69|| 122|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0

| 818|| 151|| 196|| 347|| 575|| 92|| 13|| 16|| 29|| 86

Titres et récompenses 
 2007 : Coupe et championnat d'Allemagne.

Source, notes et références 
 

Joueur allemand de hockey sur glace
Naissance en novembre 1980
Naissance à Bad Muskau
Naissance en République démocratique allemande
Joueur des Iserlohn Roosters
Joueur du BSC Preussen
Joueur du Augsburger Panther
Joueur des Ours de Villard-de-Lans
Joueur du Adler Mannheim
Attaquant de hockey sur glace